Франци́ско-Хавьéр Кастáньос-Арагорр-Урьёсте-и-Олави́де, граф де Кастаньос-и-Арагонéс, 1-й герцог де Байлéн (; , Мадрид, — , там же) — испанский военный и государственный деятель. Первый Президент (председатель) Сената Испании с 17 июля 1834 по 15 сентября 1834.

Биография 
Происходил из древнего, бискайского рода. По приглашению своего шурина генерала О’Рельи отправился в Пруссию и при дворе Фридриха Великого получил военное образование. В 1782 году вернулся в Испанию и вступил в армию.

В 1793—1795 годах с отличием участвовал, в рядах Наваррской армии, в войне с Францией. В феврале 1795 года получил чин генерал-майора. В 1799 году из-за конфликта с Годоем был вынужден покинуть Испанию. Вернувшись в Испанию, в 1802 году получил чин генерал-лейтенанта и назначен командующим в Гибралтаре.

В 1808 году получил чин генерал-капитана и назначен командующим Андалузской армии. 16—23 июля окружил у Байлена и заставил капитулировать французский корпус генерала Дюпона. 23 ноября потерпел поражение от маршала Ланна при Туделе, после чего отстранён Верховной хунтой от командования.

В 1811 году вновь призван на службу и поставлен во главе IV испанского армейского корпуса, входившего в состав войск Веллингтона. 21 июня 1813 года отличился в сражении при Виттории, но несмотря на это был снят с поста и назначен членом Государственного совета. В 1815 году назначен главнокомандующим войсками, направленными на войну с Францией.

В 1815—1820 годах — генерал-капитан Каталонии. В 1825 году вторично назначен членом Государственного совета. Выступал против Прагматической санкции Фердинанда VII, по которой трон переходил его дочери инфанте Изабелле. 12 июня 1833 года король возвёл его в гранды с титулом герцог де Байлен. В том же году, после смерти Фердинанда VII, встал на сторону Изабеллы II. В 1832—1834 годах — президент Совета Кастилии. В 1843 году назначен главой Регентского совета, в 1844 году — опекуном 14-летней королевы. Большой политической роли не играл. С 1845 года — сенатор и капитан гвардейских алебардщиков.

Примечания

Литература 
 
 Залесский К. А. Наполеоновские войны 1799—1815. Биографический энциклопедический словарь. — : АСТ; Астрель, 2003. — ISBN 5-17-016115-8 ; 5-271-05416-0

Ссылки 
 

Генералы Испании
Герцоги Испании
Испанские командиры Наполеоновских и Революционных войн